Tschaturanga ist die Bezeichnung für
 Chaturanga, einen Vorläufer des Schachspiels
 Tschaturanga (Buchreihe), eine Buchreihe